Тезьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Монпельє, 22 км на схід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 410 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1082,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тезьє на сайті французького Національного інституту географії
 Тезьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тезьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тезьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тезьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар